Директриса — многозначный термин.

 Директриса (артиллерия) — участок полигона — прямая линия, по которой измеряются дальности выстрелов. Также известна как направление стрельбы.
 Директриса — прямая, лежащая в плоскости конического сечения (эллипса, гиперболы или параболы) и обладающая тем свойством, что отношение расстояния от любой точки кривой до фокуса кривой к расстоянию от той же точки до этой прямой есть величина постоянная, равная эксцентриситету.
 Директриса — устаревший, ныне разговорный термин, используемый для обозначения женщины-директора. В Российской империи так называлась должность руководительницы учебного заведения для девочек.

Примечания